13 партизан-десантників, які мужньо боролися з ворогом 31 травня 1943 року поблизу села Павлівка Мар'їнського району Донецької області (нині поблизу міста Вугледар).

«13 – недобре число, - пожартував льотчик літака».

І дійсно, бійців повинно було бути 14 - пригадує Анатолій Васильович Подушко: «В 1943 году нам, молодым ребятам, предложили отправиться в тыл врага для организации партизанского отряда. Ни у кого не было сомнений, все были готовы. Выбрали 14 человек, я был 14-м. И надо же такому случиться! Перед отправкой я провалился в яму, полную ледяной воды. Меня отправили в госпиталь, оказалось, что у меня тяжёлое крупозное воспаление лёгких. Вот так получилось, что я не попал в группу десантников из 13 человек, которую возглавил командир Ростовского партизанского отряда имени Сталина Михаил Трифонов-Югов. Было среди них несколько девушек, не только ребята. А тяжёлое воспаление, которое чуть не угробило меня и не отправило в могилу, в итоге, оказывается, спасло мне жизнь».

 Трифонов (Югов) Михайло Михайлович - командир загону (10.12.1913-31.05.1943)
 Кисельов Микола Іванович - радист (1918-31.05.1943)
 Журов Олексій Тимофійович (17.12.1926-31.05.1943)
 Таранцов Костянтин Силантійович (06.03.1911-31.05.1943)
 Сметанніков Віктор Іванович (05.09.1926-31.05.1984)
 Вощинкіна Ніна Іванівна (15.11.1922-31.05.1943)
 Акімова Лідія Петрівна (25.021907-31.05.1943)
 Мерзляков Сергій Костянтинович - командир взводу (1918-31.05.1943)
 Мельников Семен Прохорович - комісар (03.02.1893-31.05.1943)
 Ширазі Альфа Аліївна (28.03.1925-31.05.1943)
 Нейгоф Ніна Володимирівна (24.07.1924-31.05.1943)
 Щербаков Володимир Михайлович (15.12.1927-31.05.1943)
 Лізньов Семен Максимович (1910-31.05.1943)

Історична довідка 
В ніч з 30 на 31 травня 1943 року на двох літаках з Ростовського аеродрому в тил ворога в район 25 км. на захід від міста Волноваха Сталінської області (нині Донецької області) штабом партизанського руху на Південному фронті були направлені дві десантні групи партизанського загону імені Сталіна в складі 21 особи під командуванням лейтенанта Трифонова (Югова) Михайла Михайловича.

Десантна група в складі 13 осіб, яка вилетіла на одному з літаків, під командуванням Трифонова (Югова) і комісара загону Мельникова приземлилася з відхиленням на 18 км. від наміченого місця висадки поблизу села Павлівка Мар'їнського району.

Це значне відхилення від того місця, де планувалась висадка. Місцевість, де приземлились партизани була майже відкритою, рідка лісосмуга. партизанами прийнято рішення - дочекатися темноти і перебазуватися в більш безпечне місце для виконання завдання. В цей час радист Микола Кисельов повідомляє в штаб: "У нас все в порядку". Група десантників перебазувалась в лісосмугу. Проте відбулось непередбачуване: під час висадки один із тюків потоком повітря занесло в розташування німецьких солдат. Знайшовши тюк зі зброєю, близько 500 гітлерівських солдат та 200 поліцейських оточили район, де висадились партизани. В гітлерівській армії були пушки, міномети, кулемети. Партизанській загін, не маючи можливості відходу по степовій місцевості, прийняв відкритий смертний бій з переважаючими силами ворога, котрий тривав з 6 години ранку до 14 години дня.

Важким був бій. Німці пішли в атаку. Поранений радист Микола Кисельов, рацію пошкоджено. Перша група фашистів припинила атаку та попросила підкріплення. Скориставшись затишшям, Трифонов (Югов) направив в розвідку 16 річного Володимира Щербакова. Партизани не втрачали надію прорвати ланцюг німецьких солдат  та вийти з хутора. Володимир Щербаков був схоплений німцями, які знаходилися в засаді. Його довго допитували та знущалися, потім застрелили.

До німців прибуло підкріплення і бій почався з новою силою. Вони підтягнули міномети і протягом 10 хвилин били по партизанам. Проте партизани відбили і цю атаку, втративши 3 чоловік: Костю Таранцова, Альфу Ширазі, Лідію Акімову.

Проте наступний бій став останнім для групи партизан, і лише важко поранену Лідію Акімову німці доставили в Павлівську лікарню без свідомості. Зі спогадів Фоменко Марії Кузьмівни (1922-1983), яка все життя пропрацювала медичною сестрою в Павлівській лікарні: "Я чергувала в лікарні, коли приїхав поліцай з начальником поліції і сказав, що в якійсь посадці знайшли партизан. Ввечері в 17 годині привезли на машині двох жінок. я залізла на машину і побачила, що одна з них була мертвою. Друга жінка, яка була ще живою, була худенькою, середнього зросту з підстриженим волоссям. Вона була поранена в ліву руку та тяжко поранена в живіт. Зробили укол морфія, вона весь час просила дати їй що-небудь випити, щоб скоріше вмерти. Німці заходили до неї, коли вона була ще живою, але вона відверталася і нічого не говорила. Вона весь час переживала за свою доньку. Вона вмерла о восьмій годині вечора".

Зі спогадів Внукова Івана Ілліча (1902-1962), під час війни працював в колгоспі в с. Павлівка: "Після бою були зібрані гранати, два повних бричечних ящика зброї партизан. Там були міни, ручні кулемети, автомати, продукти харчування. Все це німці забрали в штаб. Поліцаї обшукали всі трупи партизан, зняли весь верхній одяг, залишивши їх у спідньому. Яму, де були поховані партизани, вирили 2,5 м. в довжину і 1 м. в ширину. В яму клали по 2 чоловіки поряд і один на одного. Потім засипали землею".

Зі спогадів Щитини Андрія Івановича (1903-1944), працював парторгом і завідувачем сільпо в с. Павлівка: Партизани вели себе виключно мужньо і героїчно. Під час бою німці постійно відвозили на автомашинах своїх убитих і поранених. За період семичасового відкритого бою німці втратили не менш, ніж 100 осіб убитими і до 150 пораненими. протягом бою по посадці, де знаходилася група, вівся артилерійський мінометний вогонь ворога".

Вшанування пам'яті 
Село Павлівку було визволено 11 вересня 1943 року. Після визволення 15 вересня 1943 року за підтримки голови сільради Павлова М. С. та за одностайним бажанням жителів села, тіла героїчно загиблих партизан були розкопані, одягнені і в домовинах поховані в братській могилі на території парку в центрі села Павлівка. На братській могилі встановлюється пам'ятник і меморіальна дошка.

У 1957 році на братській могилі було встановлено новий пам'ятник.

8 вересня 1963 року з нагоди 20-річчя визволення Донбасу в Павлівському парку на могилі воїнів-героїв відкрито пам'ятник - бетонна скульптура Воїна-визволителя з прапором в руках (висота 3 метри).

В 1970 році було створено меморіальний комплекс. Центральне місце в комплексі займає металевий обеліск (висота 13 метрів), увінчаний п'ятикутною зіркою, встановлений на постаменті. Попереду обеліска знаходиться цегляна стела (довжина 15 метрів, висота 3 метри) з прізвищами 276 односельчан загиблих під час Другої світової війни. Ліворуч від стели поховані воїни, які загинули у боях під час оборони й визволення села. Праворуч - могила партизанів - десантників. На могилах встановлені надгробні плити з прізвищами і меморіальними текстами.

9 травня 1975 року в місті Вугледар відкрито пам'ятник - Стела пам'яті 13 Десантників

В 1993 році на місці загибелі десантників встановлений Хрест, який був освячений архимандритом Микольським - вітцем Саватієм. 

В місті Вугледар вулиці названі: вулиця 13 Десантників та вулиця Трифонова.

Кожного року 31 травня всі установи міста Вугледара вшановують пам'ять загиблих та покладають квіти до Стели пам'яті 13 Десантників.

Посилання 
http://ukraine1991.com.ua/Goroda/Ugledar_UA.html

https://lib-kinder-vugl-ua.webnode.com.ua/pamtniki/

http://wikipedia.ua.nina.az/Вугледар.html#Пам'ятки_історії

https://ugledar.info/news/u-vugledari-vshanuvali-pamyat-zagiblih-13-desantnikiv

Джерела 
https://voshodzav.ru/silnye-duhom-2/

https://big-rostov.ru/bolshoj-rostov/istoriya/ulica-pobedy/pereulok-yugova/

http://ukrssr.com.ua/donetska/maryinskiy/pavlivka-mar-yinskiy-rayon-donetska-oblast

https://naurok.com.ua/doslidnecka-robota-istorichni-perlini-donechchini-250590.html

https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/golovna/kultura/pamiatky-i-obiekty-kultury/14023-informatsiya-pro-pam-yatki-i-ob-ekti-kulturnoji-spadshchini-vugledarskoji-miskoji-teritorialnoji-gromadi-2

https://www.vugledar-rada.gov.ua/index.php/pro-misto/istoriya/13325-istorichna-dovidka-selo-pavlivka

http://cbs-bataysk.ru/docs/70vov/VOV/29%20iunya.htm

https://www.slideshare.net/irjika/13-83542891

https://bloknot-rostov.ru/news/yugovtsy-boytsy-nevidimogo-fronta--70

https://tourism.rostov-gorod.ru/streets/8403/

https://docplayer.com/75315827-Otvetstvennyy-za-vypusk-tomaeva-i-n-tehnicheskiy-redaktor-i-sostavitel-rybak-s-v.html

Дзюбан А. М. До 70-х роковин загибелі тринадцяти десантників. Історико-документальний нарис. - Донецьк, 2013. - 36 с.

Наконечный С. "12-08" не выходит на связь - Донецк, 1998. - 255 с.  ISBN 966-556-186-3

Друга світова війна
Історія Донецької області